Monsters at Work este un desen animat produs de Disney. A fost lansat prima dată pe 7 iulie 2021.

Seriale de animație
Disney Channel